Лазовка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Лазовка — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Лазовка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.

Белоруссия 
 Лазовка — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Лазовка — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Лазовка — деревня в Крупском районе Минской области.
 Лазовка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Реки 
 Лазовка — река в Приморском крае России, приток Киевки.
 Лазовка — река в Тамбовской области России, приток Польного Воронежа.